Daluege ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Daluege (* 1889), deutscher Landrat und Bruder von Kurt
 Kurt Daluege (1897–1946), deutscher Offizier, zuletzt SS-Oberst-Gruppenführer und Chef der Ordnungspolizei